Il doppio del torneo di tennis Nottingham Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonathan Erlich e Andy Ram che hanno battuto in finale Igor Kunistyn e Dmitrij Tursunov 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Jonathan Erlich /  Andy Ram (campioni)
 Stephen Huss /  Wesley Moodie (semifinali)

 Jaroslav Levinský /  Robert Lindstedt (primo turno)
 Jordan Kerr /  Ashley Fisher (primo turn)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Nottingham Open 2006